Roberto Ferrari kan syfta på:

Roberto Ferrari (gymnast) (1890–1954), en italiensk gymnast
Roberto Ferrari (fäktare) (1923–), en italiensk fäktare
Roberto Ferrari (cyklist) (1983–), en italiensk cyklist